Световното първенство по шахмат през 1934 г. се провежда под формата на мач между действащия (от 1927 г.) световен шампион Александър Алехин и Ефим Боголюбов.

Провежда се в различни градове в Германия, от 1 април до 14 юни 1934 г.

Резултати 
Играе се до 30 партии. Шампион става първият играч, който спечели 6 партии и резултат над 15 точки. При резултат 15:15 Алехин би запазил титлата си.

Алехин печели първенството.

Източници 

 1934 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в Германия